Livro
 Love Story (livro), de Erich Segal, traduzido no Brasil como Uma História de Amor

Filmes
 Love Story (1970), com Ryan O'Neal e Ali McGraw, exibido no Brasil como Love Story - Uma História de Amor

Canções
 "(Where Do I Begin?) Love Story", o tema do filme de 1970
 "Love Story" (canção de Katharine McPhee)
 "Love Story" (canção de melody.)
 "Love Story" (canção de Taylor Swift)
 "Love Story" também é uma canção gravada por Maysa (ver discografia de Maysa)

Outros usos
Love Story (danceteria), casa de eventos de São Paulo